Aleksandr Olegowicz Bażenow (; ur. 13 lipca 1995 w Jużnosachalińsku) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W grudniu 2013 w Notodden zadebiutował w cyklu FIS Cup, w pierwszym starcie zajmując 7. miejsce. Starty w Pucharze Kontynentalnym rozpoczął w marcu 2014. Pierwsze punkty zdobył w swoim trzecim występie, zajmując 27. miejsce w Niżnym Tagile. 12 grudnia 2015 zadebiutował w Pucharze Świata. W konkursie na skoczni w Niżnym Tagile zajął 41. pozycję. Wystąpił na Zimowej Uniwersjadzie 2017, gdzie był 10. indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył złoty medal.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata kilkukrotnie wystąpił w konkursie głównym. 30 stycznia 2022 zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu, zajmując 25. miejsce w zawodach w Willingen.

Stawał na podium mistrzostw Rosji. Indywidualnie został mistrzem kraju na skoczni normalnej latem 2020, a także zdobywał srebrne medale na skoczni normalnej latem 2015 i latem 2017 oraz brązowe medale na skoczni normalnej zimą 2015 i na skoczni dużej latem 2016. W drużynie, reprezentując obwód sachaliński, zdobył brązowy medal latem 2019.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Bażenowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Bażenowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2018

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Jużnosachalińsku
Urodzeni w 1995